— посёлок в Японии, находящийся в уезде Сяри округа Охотск губернаторства Хоккайдо.

Географическое положение 
Посёлок расположен на острове Хоккайдо в губернаторстве Хоккайдо. С ним граничат город Абасири и посёлки Бихоро, Одзора, Сяри, Киёсато, Тесикага.

Население 
Население посёлка составляет , а плотность —  чел./км².

Символика 
Деревом посёлка считается Quercus crispula, цветком — Lilium pensylvanicum, птицей — лебедь-кликун.

Примечания

Ссылки 
 
 Официальный сайт

Посёлки префектуры Хоккайдо
Округ Абасири